Jenkins kan syfta på:

 Jenkins – ett efternamn samt personer med namnet
 Jenkins (auktor) – en auktorsförkortning  för flera personer

Geografi

USA 

 Jenkins, Kentucky – ort, Kentucky, Letcher County, 
 Jenkins, Minnesota – ort i USA, Minnesota, Crow Wing County,

Programvara 
  – programvara för automatisering av delar av programvaruutveckling

Se även 
 Mount Jenkins – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar